Snap чи SNAP може означати:

 Snap! - музична група
 Supplemental Nutrition Assistance Program - соціальна програма у США

Комп'ютери 
 snap - назва пакету створеного для пакетного менеджера